Mar Bàltic, mar del nord d'Europa oberta a la mar del Nord i de retruc a l'oceà Atlàntic 
 Regió del bàltic o regió bàltica, territori que confronta amb el mar Bàltic 
 Bàltic o llengües bàltiques, algunes llengües indoeuropees parlades al sud-est del Mar Bàltic 
 Estat bàltic, conjunt d'estats que estigueren sota el control de la Unió Soviètica format per Estònia, Letònia i Lituània 
 Bàltic, individu del grup dels bàltics, poble indoeuropeu 
 Baltic (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Baltic Beverages Holding, companyia cervesera propietat del grup Carlsberg
 Baltic Centre for Contemporary Art, museu dedicat a l'art contemporani a la ciutat de Gateshead (Regne Unit)